A 2013-as WTCC szlovák nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság harmadik fordulója. 2013. április 28-án rendezték meg az Automotodróm Slovakia Ring-en, Diósförgepatonyban.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Szlovak